Die Fernleaf Classic 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Wellington. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 1. bis 7. Februar 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Wellington